Karl-Johan Westberg (ur. 9 grudnia 1992 r. w Borås) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Borås Sk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 6 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Särna, gdzie zajął 58. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 marca 2014 roku w Lahti, gdzie zajął 36. miejsce w sprincie techniką dowolną.
Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 20 lutego 2016 w Lahti, gdzie w spricie stylem dowolnym uplasował się na 27 pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Westberg nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Borås